Элио Вито (; род. 12 ноября 1960, Неаполь) — итальянский политик, министр по связям с парламентом Италии (2008—2011).

Биография 
Родился 12 ноября 1960 года в Неаполе, сын торговца скобяными изделиями из  в провинции Неаполь. Получил высшее образование в социологии, защитив дипломную работу на тему о способности средств массовой информации по-разному трактовать одни и те же результаты выборов. Пришёл в политику, начав с работы звукооператором в неаполитанской редакции  в период процесса Энцо Торторы в 1983—1985 годах. Из-за нехватки персонала был привлечён к журналистской работе, начал брать интервью.

С 1988 по 1992 год состоял в коммунальном совете Неаполя, в 1992 и 1994 годах избирался в Палату депутатов Италии по «списку Паннеллы».

С 1992 по 1994 год состоял во фракции европейских федералистов Палаты депутатов Италии 11-го созыва. С 1994 по 2008 год — во фракции партии «Вперёд, Италия» Палаты 12-го — 15-го созывов. В Палате 16-го созыва в 2008—2013 годах — во фракции партии «Народ свободы».

С 8 мая 2008 по 16 ноября 2011 года являлся министром по связям с парламентом в четвёртом правительстве Берлускони.

В 2013 году избран в Палату депутатов 17-го созыва по списку «Народа свободы», после распада этой партии перешёл в возрождённую партию Берлускони «Вперёд, Италия», с 17 мая 2013 по 21 июля 2015 года являлся председателем IV комиссии (по обороне).

Личная жизнь 
В 11-й Палате депутатов в 1992 году Элио Вито получил прозвище «il Miracolato», то есть «чудесным образом спасённый», поскольку прошёл в депутаты, получив на выборах только 576 голосов, благодаря отказу от своих мандатов многих однопартийцев, имевших над ним преимущество. По утверждению журналиста Маттиа Фельтри, у Вито есть и другое прозвище — «Мурена» — поскольку эта рыба невелика по размеру, но если укусит добычу, то не разожмёт челюсти, пока будет жива. В 2007 году архиепископ Сальваторе Физикелла обвенчал его в часовне Палаты депутатов с адвокатом Сильвией Чирокки, у супругов есть сын. Элио Вито болеет за «Ювентус».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Неаполитанского университета имени Фридриха II
Политики XX века
Политики XXI века
Члены партии «Вперёд, Италия»
Члены партии «Народ свободы»
Члены Палаты депутатов Италии
Министры по связям с парламентом Италии